

Рисан — село в остані Гілян, шагрестан Рудсар

Рисан — місто в общині Котор
 Рисан — затока Адріатичного моря